Межзональный турнир 1952 — шахматный турнир, один из этапов розыгрыша чемпионата мира (цикл 1951–1954 гг.).

Проводился в Сальтшёбадене и Стокгольме (Швеция) с 14 сентября по 21 октября 1952 года при 22 участниках (Х. Болбочан выбыл по болезни после 2-го тура).

К участию в турнире были допущены победители зональных турниров: от 1-й, 2-й и 4-й (19-й чемпионат СССР) зон — по 5 шахматистов, от 5-й и 8-й — по 2, от 3-й, 6-й, 7-й и 9-й — по 1. Из кандидатского списка были включены Г. Пильник (вместо не прибывшего представителя США) и Г. Штальберг (вместо умершего Яна Фолтыса).

Пять победителей (5-е место по коэффициенту занял Ю. Авербах) завоевали право участия в турнире претендентов. Впоследствии в турнир претендентов были включены ещё 3 шахматиста, разделившие с Ю. Авербахом 5-8 места.

Турнирная таблица

Литература
 Межзональный шахматный турнир в Стокгольме 1952 года : Сборник партий. Москва : Физкультура и спорт, 1954. 303 с.

Ссылки 
 Партии на сайте pgnmentor.com

Межзональные турниры
1952 год в шахматах